Николай Антонович Копаев (11 января 1914, Воронеж — 11 октября 1978, Черновцы) — советский шахматист и шахматный композитор; мастер спорта СССР (1940). Шахматный теоретик.

Серебряный призер 1-го чемпионата СССР по переписке.

Чемпион Украинской ССР по композиции в разделе этюдов.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов Украинской ССР (1944 и 1950 гг.)

Автор теоретических исследований в дебютах (испанской и шотландской партиях) и эндшпиле. Составил ряд этюдов, имеющих значение для теории эндшпиля. Особо ценны его анализы в области ладейных окончаний. Гроссмейстер А. Б. Михальчишин ставит их в один ряд с анализами Н. Д. Григорьева и А. Шерона. Копаев написал том, посвященный ладейному эндшпилю, для первой редакции многотомника «Шахматные окончания». По словам Ю. Л. Авербаха, новое издание книги также в основном базируется на анализах Копаева. Копаев — автор финальной редакции знаменитых анализов А. А. Троицкого (эндшпиль «два коня против пешки»).

С 1967 года прекратил сотрудничество с шахматными изданиями.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 
 
 Михальчишин А. Б. За кулисами шахматной империи. Свидетельства очевидца. — М.: Астрель: АСТ, 2008. — С. 258—261. — ISBN 978-5-17-048123-1 (АСТ), ISBN 978-5-271-18652-3 (Астрель).

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматные композиторы по алфавиту
Шахматные теоретики